Throm ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Throm (* 1968), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (CDU)
 Marcel Throm (* 1979), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Tromm (Begriffsklärung)